El Torneig de Tientsin 2019, oficialment conegut com a Tianjin Open 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La sisena edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 13 d'octubre de 2019 al Tianjin International Tennis Center de Tientsin, Xina.

La tennista sueca Rebecca Peterson va guanyar el segon títol de la temporada, ambdós a la Xina, i també els dos primers de la seva carrera. La final es s'ajornà més de cinc hores degut a la pluja i finalment es va disputar en un recinte tancat.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2019
WTA Tour 2019